Hundestein steht für
 Hundestein (Marth), ein Denkmal an der Bundesstraße 80 bei Marth
 Hundestein (Hannover), Obelisk im Georgengarten

Siehe auch:
 Hundstein